Asherville steht für:

 mehrere Orte in den Vereinigten Staaten
 Asherville (Indiana)
 Asherville (Kansas)
 Asherville (Missouri)

 weitere Orte
 Asherville (Südafrika), ein Vorort der südafrikanischen Hafenstadt Durban